Sviatopolk-Mirsky (en , Sviatapolk-Mirsky ; en , Sviatapolk-Mirski ; en ) est une famille de la noblesse russe issue de Riourik, fondateur de la Rus' de Kiev.

Famille 
Famille princière descendant de l'arrière-petit-fils de Riourik, Sviatopolk , prince de Tourov et grand-prince de Kiev, de 1015 à 1019. Grand-Prince est un titre de noblesse, honorifiquement inférieur à celui d'empereur, mais supérieur à celui  de prince royal. Deux branches, scindées vers 1380, sont issues de Sviatopolk  : la branche russe, issue de son fils aîné, Dimitri, les Sviatopolk-Mirsky ; et la branche polonaise, issue de son fils cadet Oleg-André, les Sviatopolk-Czetwertynsky. Pour la brache issue de l'aîné Dimitri, la filiation est suivie depuis 1569.

La reconnaissance du titre de noblesse eut lieu dans le royaume de la Pologne le  par la Diète de Horodlo puis le . Par la suite, la qualité princière fut promulguée par ukase impérial d'Alexandre II de Russie le  à Saint-Pétersbourg, puis par le Sénat dirigeant de l'Empire de Russie les  et . La confirmation des armes a eu lieu le , 1882 et 1893 à Saint-Pétersbourg.

Le château historique de Mir fut acheté par Nikolai Sviatopolk-Mirsky en 1895.

Membres notables 
 Tomasz Bogumił Jan Światopełk-Mirski (1788—1868) - ambassadeur de la Diète polonaise en Russie.
  (1825—1899), fils de Tomasz — général d'infanterie russe et homme politique, héros des guerres du Caucase et russo-turque, membre du Conseil d'État de la Russie impériale ;
 Piotr Dmitrievitch Sviatopolk-Mirsky (1857—1914), fils de Dmitri Ivanovitch — gouverneur des provinces de Penza et de Vilna, ministre de l'Intérieur de la Russie sous le Nicolas II ;
 Dmitri Petrovich Sviatopolk-Mirsky (1890-1939) connu sous le pseudonyme de D.S. Mirsky, fils de Piotr Dmitrievitch - écrivain, historien et essayiste russe ;
 Nikolaï Ivanovitch Sviatopolk-Mirsky (1833-1898), frère cadet de Dmitri Ivanovitch — héros des guerres du Caucase et russo-turque, ataman du Cosaques du Don, membre du Conseil d'État de la Russie impériale.

Références 

 .
 .
 Gotha Fu (1888-1939)
 .
 Genealogisches Handbuch des Adels (Le Manuel Généalogique de la Noblesse)
 Les mémoires du prince Piotr Vladimirovitch Dolgoroukov
 Prince Alexandre Dimitrivich Sviatopolk-Mirsky, Alfonso XIII 276, Madrid, Espagne
 Almanach de Gotha (en anglais)

Liens externes 

 Grands-Princes de Kiev (en anglais)
 Arbre généalogique (en russe)
 Histoire de la famille (en russe)
 Biographie de Dmitry Petrovich Sviatopolk-Mirsky (en anglais)
 Site de la famille Swiatopolk-Chetwertynski (en anglais)
 Russian Nobility Association in America (en anglais)

Notes et références 

Souverain de Kiev
Monarque de Russie du IXe siècle
Sviatopolk01
Sviatopolk01